Левоба́лковский — посёлок в составе Нефтекумского района (городского округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 ферма № 3 свх. Ачикулакский

География 
Расстояние до краевого центра: 245 км.

Расстояние до районного центра: 9 км.

История 
В 1972 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок фермы № 3 совхоза «Ачикулакский» переименован в Левобалковский.

До 1 мая 2007 года посёлок входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Закумский сельсовет» Нефтекумского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения даргинцы составляли 52 %, ногайцы — 27 %.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Нефтекумского района